В статье представлен список регионов США по различным категориям.

Надштатные регионы

Официальные регионы США 
Многие регионы США определяются федеральными законами и постановлениями.

 Северо-восток США
 Новая Англия
 Среднеатлантические штаты
 Средний запад США
 Северо-восточные центральные штаты
 Северо-западные центральные штаты

 Юг США
 Южноатлантические штаты
 Юго-восточные центральные штаты
 Юго-западные центральные штаты
 Запад США
 Горные штаты
 Тихоокеанские штаты

Регионы Бюро переписи населения США 

Бюро переписи населения США определяет 4 статистических региона с 9 субрегионами. Данное разделение является наиболее широко используемой системой классификации и выглядит следующим образом:
 Регион 1: Северо-восток
 Субрегион 1: Новая Англия (Вермонт, Коннектикут, Массачусетс, Мэн, Нью-Гэмпшир и Род-Айленд)
 Субрегион 2: Среднеатлантические (Нью-Джерси, Нью-Йорк и Пенсильвания)
 Регион 2: Средний Запад
 Субрегион 3: Северо-восточные центральные (Висконсин, Иллинойс, Индиана, Мичиган и Огайо)
 Субрегион 4: Северо-западные центральные (Айова, Канзас, Миннесота, Миссури, Небраска, Северная Дакота и Южная Дакота)
 Регион 3: Юг
 Субрегион 5: Южноатлантические (Виргиния, Делавэр, Джорджия, Западная Виргиния, Мэриленд, Северная Каролина, Флорида, Южная Каролина и Округ Колумбия)
 Субрегион 6: Юго-восточные центральные (Алабама, Кентукки, Миссисипи и Теннесси)
 Субрегион 7: Юго-западные центральные (Арканзас, Луизиана, Оклахома и Техас)
 Регион 4: Запад
 Субрегион 8: Горные (Айдахо, Аризона, Вайоминг, Колорадо, Монтана, Невада, Нью-Мексико и Юта)
 Субрегион 9: Тихоокеанские (Аляска, Вашингтон, Гавайи, Калифорния и Орегон)

Пуэрто-Рико и другие территории США не являются частью никакого статистического региона.

Федеральные резервные банки 

В рамках Закона о Федеральном резерве, принятом в 1913 году, США были разделены на 12 регионов с Федеральным резервным банком в каждом из них. Совместно 12 федеральных резервных банков формируют основную часть Федеральной резервной системы — главного регулирующего органа кредитной системы США.

 Федеральный резервный банк Атланты
 Федеральный резервный банк Бостона
 Федеральный резервный банк Далласа
 Федеральный резервный банк Канзас-Сити
 Федеральный резервный банк Кливленда
 Федеральный резервный банк Миннеаполиса
 Федеральный резервный банк Нью-Йорка
 Федеральный резервный банк Сан-Франциско
 Федеральный резервный банк Сент-Луиса
 Федеральный резервный банк Ричмонда
 Федеральный резервный банк Филадельфии
 Федеральный резервный банк Чикаго

Часовые пояса 

  (Американское Самоа)
  (Гавайи)
  (Аляска)
 Тихоокеанское время
 
 
 Североамериканское восточное время
 Атлантическое время
  (Гуам, Северные Марианские острова)

Регионы Бюро экономического анализа США 

Бюро экономического анализа США определяет регионы для сравнения экономических данных:
 Новая Англия: Вермонт, Коннектикут, Массачусетс, Мэн, Нью-Гэмпшир и Род-Айленд
 Средний Восток: Делавэр, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания и Округ Колумбия
 Великие озёра: Висконсин, Иллинойс, Индиана, Мичиган и Огайо
 Равнины: Айова, Канзас, Миннесота, Миссури, Небраска, Северная Дакота и Южная Дакота
 Юго-восток: Алабама, Арканзас, Виргиния, Западная Виргиния, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Теннесси, Флорида и Южная Каролина
 Юго-запад: Аризона, Нью-Мексико, Оклахома и Техас
 Скалистые горы: Айдахо, Вайоминг, Колорадо, Монтана и Юта
 Дальний Запад: Аляска, Вашингтон, Гавайи, Калифорния, Невада и Орегон

Неофициальные регионы США 

 Аллея торнадо
 Аппалачи
 Верхний Средний Запад
 Восточный Техас
 Глубокий Юг
 Дикси
 Западное побережье США
 Район Великих озёр
 Старый Юг
 Четыре угла

Пояса 

 Библейский
 Кукурузный
 
 Ржавый
 Рисовый
 
 
 
 Хлопковый
 Чёрный

Мегалополисы 
 
 
 
 Калифорнийский
 Северо-Восточный

См. также 

 Тихоокеанский Северо-Запад

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 U.S. Library of Congress Map of the US Regions
 Benton-Short L., Short J., Mayda Ch. A Regional Geography of the United States and Canada: Toward a Sustainable Future. 2nd ed. Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, 2018. 560 p. 

 
Списки:США